Okręty US Navy o nazwie USS „Spark”

 Pierwszy USS „Spark” był żaglowcem zbudowanym w 1814 roku.
 Drugi USS „Spark” był żaglowcem pozyskanym przez US Navy w 1831 roku.
 Trzeci USS „Spark” (IX-196) był okrętem desantowym do przewozu czołgów zwodowanym w 1942 roku.

Spark